Guadiaro (rivier), een rivier in Spanje
 Guadiaro (plaats), een plaats aan de gelijknamige rivier